Caught steht für:
 Caught, Originaltitel des amerikanischen Spielfilms Gefangen von Max Ophüls
 Caught, Originaltitel des amerikanischen Spielfilms Caught – Im Netz der Leidenschaft von Robert M. Young
 Caught (Fernsehserie), kanadische Fernsehserie